Trgovački centar Kaštela je trgovački centar građen za potrebe Emmezete u Kaštel Sućurcu. Centar je započeo radom 2003. godine. Neto prodajna površina centra iznosi 42.000 m². Tvrtka “Delkredere” d.o.o (danas “Flio” d.o.o), koja je bila investitor izgradnje trgovačkog centra iz lanca “Mercatone-Emmezeta” u Kaštelima, a glavni izvođač radova je bila tvrtka Lavčević.

Izvori  

Trgovački centri u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Kaštel Sućurac